Regiment Konny Buławy Polnej Koronnej
 Regiment Konny Buławy Polnej Litewskiej